Пе́рри () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия

Б 
 Перри, Берта (1868—1921) — американская художница.
 Перри, Билл (1930—2007) — английский футболист.
 Перри, Брендан (род. 1959) — ирландский музыкант-мультиинструменталист, вокалист и композитор, участник и создатель музыкального коллектива Dead Can Dance.
 Перри, Брэдли Стивен (род. 1998) — американский актёр.

Г 
 Перри, Гарри (1888—1985) — американский кинооператор.
 Перри, Герберт (1894—1966) — британский спортивный стрелок, олимпийский чемпион 1924 года.
 Перри, Грейсон (род. 1960) — английский художник.

Д 
 Перри, Джей Джей (род. 1965) — американский мастер боевых искусств, актёр и каскадёр.
 Перри, Джек (род. 1997) — американский рестлер.
 Перри, Джефф (род. 1955) — американский актёр, театральный режиссёр и продюсер, лауреат премии «Драма Деск».
 Перри, Джо (род. 1950) — основатель и участник группы Aerosmith.
 
 Перри, Джон (1670—1732) — английский капитан, инженер и писатель.
 Перри, Джон Беннетт (род. 1941) — американский актёр, певец и модель.
 Перри, Джордж Эдуард (1931—2003) — британский предприниматель, основатель Hyperion Records.
 
 Перри, Дэниел Морган (род. 1978) — американский дипломат.
 Перри, Дэвид (род. 1967) — североирландский разработчик видеоигр и программист.

З 
 Перри, Зои (род. 1983) — американская актриса.

К 
 Перри, Кендрик (род. 1992) — американский и черногорский баскетболист.
 Перри, Кори (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Перри, Кристина (род. 1986) — американская певица и автор песен.
 Перри, Кэролайн (по мужу Ноукс; род. 1972) — британский политик.

Л 
 Перри, Ли (1936—2021) — ямайский музыкант и продюсер, одна из ключевых фигур жанра реггей.
 Перри, Лила Кэбот (1848—1933) — американская художница-импрессионист.
 Перри, Лили Мэй (1895—1992) — канадско-американский ботаник.
 Перри, Линда (род. 1965) — американская рок-исполнительница, автор песен и музыкальный продюсер.
 Перри, Люк (1966—2019) — американский актёр.

М 
 Перри, Майк (род. 1991) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Перри, Мел (1935—2010) — канадский кёрлингист, чемпион мира.

Н 
 Перри, Небию (род. 1999) — американский и шведский футболист, полузащитник.

О 
 Перри, Оливер Хазард (1785—1819) — американский моряк, коммодор.
 Перри, Олси (род. 1950) — американский и израильский баскетболист.
 Перри, Оресте (род. 1951) — итальянский гребец на байдарках и политик.

Р 
 Перри, Ральф Бартон (1876—1957) — американский философ.
 Перри, Рик (род. 1950) — 47-й губернатор штата Техас.
 Перри, Ричард (род. 1977) — канадский мультиинструменталист, композитор и член инди-рок-группы Arcade Fire.
 
 Перри, Росс (род. 1990) — шотландский футболист.
 Перри, Рут (1939—2017) — председатель Государственного Совета Либерии (1996—1997).

С 
 Перри, Си Джей (полное имя Кэтрин Джой Перри, также известная как Лана; род. 1985) — американская фотомодель, танцовщица, актриса и певица, промоутер рестлера Русева.
 
 Перри, Стефен Джозеф (1833—1889) — английский иезуит и астроном.
 Перри, Стиви (род. 1990) — американская телеведущая, модель и победительница конкурса «Юная мисс США — 2008».

Т 
 Перри, Тайлер (род. 1969) — американский актёр, режиссёр, драматург, предприниматель, сценарист, продюсер и писатель.
 Перри, Тейлор (род. 2001) — английский футболист.
 
 Перри, Томас (1845—1928) — американский литератор, критик и переводчик.

У 
 Перри, Уильям Джеймс (род. 1927) — американский бизнесмен и инженер, министр обороны США (1994—1997).
 Перри, Уильям Джеймс (антрополог) (1887—1949) — британский антрополог.

Ф 
 Перри, Франческо (1885—1974) — итальянский писатель и журналист.
 Перри, Фред (1909—1995) — английский теннисист.
 Перри, Фрэнк (1930—1995) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Э 
 Перри, Эдвард Эйлсворт (1831—1889) — губернатор штата Флорида.
 Перри, Эдсон (род. 1928) — бразильский ватерполист.
 Перри, Энн (урождённая Джульет Мэрион Хьюм; род. 1938) — британская писательница.

Составные фамилии 
 Харрис-Перри, Мелисса (род. 1973) — американская писательница, профессор, телеведущая и политический комментатор.

Псевдонимы 
 Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Элизабет Хадсон; род. 1984) — американская поп-певица.

Вымышленные персонажи 
 Перри-Утконос — герой мультсериала «Финес и Ферб».
 Рене Перри — героиня американского телесериала «Отчаянные домохозяйки», роль исполняет актриса и певица Ванесса Уильямс.
 «Крис» Перри Холливелл — герой американского телесериала «Зачарованные», роль исполняет Дрю Фуллер.

Топоним 
 Перри — город в штате Джорджия (США).
 Перри — город в штате Оклахома (США).
 Перри — посёлок в штате Пенсильвания (США).
 Перри — тауншип в штате Миннесота (США).
  — тауншип в штате Огайо (США).

Другое 
 Перри — грушевый сидр, алкогольный напиток.

См. также 
  (значения)
 Перри-Лейк
  (значения)
  (значения)
 
 Перритон
  (значения)
  (значения)
 «Кевин и Перри уделывают всех»
 «Кэти Перри: Частичка меня»
 «Немотивированное убийство: История Эдмунда Перри»
 Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри»